Liga Deportiva Universitaria bezeichnet folgende Vereine:

 Liga Deportiva Universitaria, Fußballverein aus Quito, Ecuador, siehe LDU Quito
 Liga Deportiva Universitaria de Cuenca, Fußballverein aus Cuenca, Ecuador
 Liga Deportiva Universitaria de Guayaquil, Fußballverein aus Guayaquil, Ecuador
 Liga Deportiva Universitaria de Loja, Fußballverein aus Loja, Ecuador
 Liga Deportiva Universitaria de Portoviejo, Fußballverein aus Portoviejo, Ecuador
 Liga Deportiva Universitaria de Quevedo, Fußballverein aus Quevedo, Ecuador